Eminence Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eminence Township (Illinois)
 Eminence Township (Missouri)